Lujza svéd királyné (1828–1871)
 Lujza svéd királyné (1889–1965)